Wehrkreiskommando steht für:

 militärische Führungsstelle in Weimarer Republik und NS-Staat, siehe Wehrkreis
 niedrigste Ebene des territorialen Ersatzwesens in der DDR, siehe Ersatzwesen #Deutsche Demokratische Republik